Sarah Cook – kanadyjska historyk
 Sarah Cook (ur. 1975) – nowozelandzka zawodniczka squasha
 Sarah Cook (ur. 1985) – australijska wioślarka